

Astronomia 
 3498 Belton – asteroide della fascia principale

Geografia 
 Regno Unito
 Belton – parrocchia civile del North Lincolnshire, Lincolnshire
 Belton – località della parrocchia civile di Belton and Manthorpe, South Kesteven, Lincolnshire
 Belton – parrocchia civile del Leicestershire
 Belton – località della parrocchia civile di Belton with Browston, Norfolk
 Belton-in-Rutland – parrocchia civile del Rutland
 Stati Uniti d'America
 Belton – città della Contea di Anderson, Carolina del Sud
 Belton – città della Contea di Cass, Missouri
 Belton – capoluogo della Contea di Bell, Texas